Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1938, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 30 de Maio de 1938.

1938
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1938